Акин може да се отнася за:

 Акин, български нос на Черно море
 Акин, названието на народен певец у тюркоезичните народи на Средна Азия